Huckleberry bezeichnet:
 mehrere Arten der Heidekrautgewächse (Ericaceae) aus den nah verwandten Gattungen Vaccinium und Gaylussacia, siehe Huckleberry

Huckleberry ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Huckleberry (* 1941), US-amerikanischer Mathematiker
 Earl Huckleberry (1910–1999), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Die Abenteuer des Huckleberry Finn (Adventures of Huckleberry Finn), Roman von Mark Twain (1884)
 Huckleberry Finn, von Twain erdachte literarische Figur
 Huckleberry Island, Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten